Shendu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shendu Miaozuxiang, ort, Hunan, 
 Shendu (socken i Kina), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar